La forza della vita (A Life Force ) – romanzo a fumetti di Will Eisner del 1988
La forza della vita  – album di Paolo Vallesi del 1992
La forza della vita  – singolo di Paolo Vallesi del 1992, dall'album omonimo